Língua nung (Tai), língua kradai
 Língua nung (sino-tibetana), língua tibeto-birmanesa